Николай Степанович Пачков (12 апреля 1899, с. Варташен, Елизаветпольская губерния — 2 декабря 1950, СССР) — советский военачальник, полковник (1942).

Биография 
Родился 12 апреля 1899 года в селе Варташен, ныне город Огуз в Азербайджане. Удин.

Военная служба

Первая мировая война 
В мае 1916 года был призван на военную службу и направлен рядовым в 279-й запасной полк в город Баку. После двухмесячного обучения в нем отправлен на Кавказский (Турецкий) фронт, где воевал в составе 5-го Армянского стрелкового батальона в районе города Ван. После Февральской революции 1917 года батальон был развернут в 5-й Армянский стрелковый полк. После Октябрьской революции 1917 года с полком был переведен в город Эривань и участвовал в боях против турецких войск, наступавших на город. В ходе их он был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. За боевые отличия был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

Гражданская война 
С развалом Российской империи и образованием Республики Армения в мае 1918 года полк вошел в дашнакскую армию. Выйдя из госпиталя, Пачков
был зачислен курсантом в Дашнакскую дивизионную школу младших командиров, после ее окончания с августа 1918 года служил младшим унтер-офицером во 2-м Армянском стрелковом полку (дашнакском). Участвовал с ним в боях с турецкими войсками на Нахичеванском фронте, вновь был ранен. За бой в районе Александрополя был награжден медалью. После выхода из госпиталя в октябре 1918 года назначен в Эриванский караульный батальон (в батальонную школу). В мае 1920 года батальонную школу перевели в город Дилижан против восставших коммунаров (под командой подпоручика Бек-Назарова). Затем батальон был переброшен против турецких войск (в направлении Диярбакыр), отступал с ним вплоть до горы Алагёз (ныне гора Арагац).

По советизации Армении 29 ноября 1920 года перешел с батальоном в Красную армию и назначен в нем командиром взвода. Участвовал в боях против дашнакских частей на Карамалинском фронте. 24 февраля 1921 года под деревней Юра был тяжело ранен, находился на лечении в Нахичеванской городской больнице, после занятия частями Красной армии Эривани переведен в военный госпиталь. После излечения назначен командиром роты этого же Эриванского караульного батальона, входившего в это время в состав 20-й стрелковой дивизии стоявшей на турецкой границе.

Межвоенные годы 
В декабре 1921 года зачислен курсантом на 1-е Эриванские командные курсы, после их окончания в июне 1923 году назначен помощником командира частей особого назначения (ЧОН) Эчмиазинского (Вагаршабадского) уезда. Во время учебы на курсах Пачков вступил в ВКП(б). С января 1924 года командовал 5-й Эриванской ротой особого назначения, с июня — ротой 8-го отдельного батальона особого назначения. С августа был помощником командира роты во 2-м Армянском стрелковом территориальном полку Армянской дивизии ККА. С ноября исполнял должности командира взвода и помощника начальника полковой школы в 1-м Армянском стрелковом полку этой же дивизии.

С сентября 1925 года по сентябрь 1926 года находился на учебе на курсах «Выстрел», после возвращения в полк проходил службу командиром роты и батальона. В мае 1930 года назначен помощником начальника учебно-мобилизационной части Карабахского окружного военкомата, с января 1931 года исполнял должность начальника мобилизационной части Нухинского райвоенкомата. С июня 1932 года проходил службу в штабе ККА в должностях помощника начальника 1-го сектора военно-хозяйственного отдела и помощника начальника 2-го сектора военно-финансового отдела. С марта 1934 года был помощником начальника административно-хозяйственной части и помощником начальника по материальному обеспечению Тифлисского военного госпиталя. В мае 1936 года исполнял должность начальника обозно-вещевого снабжения и помощника командира по хозяйственной части 14-го отдельного стрелкового батальона ЗакВО.

В августе 1939 года майор Пачков назначен помощником по материальному обеспечению 201-го стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии МВО. Участвовал с ним в Советско-финляндской войне 1939—1940 гг. В составе 7-й Армии, полк вступил в бой 14 февраля 1940 года и действовал в третьем секторе — Лейпясуо-Сумма, наступал на ст. Кямяря. После захвата ст. Перо обходил города Выборг с востока.

С июля 1940 года исполнял должность помощника по снабжению командира 5-го мотострелкового полка 5-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса ПрибОВО.

Великая Отечественная война 
В начале войны дивизия в составе 11-й армии Северо-Западного фронта участвовала в приграничном сражении в Прибалтике. Действуя в полосе армии в районе города Алитус (Литва), она вела тяжелые оборонительные бои в отрыве от главных сил 3-го механизированного корпуса, участвовавшего в это время во фронтовом контрударе под Шяуляем. В результате неудачных боев 22 июня 1941 года, при подавляющем превосходстве противника в силах и средствах, полк под Алитусом был окружен и разгромлен.

К утру 23 июня Пачкову удалось прорваться в составе 75 автомашин и 450 бойцов к Вильно, где он вступил в командование полком. В дальнейшем с остатками дивизии (под командой командира дивизии полковника Ф. Ф. Фёдорова) в условиях окружения с боями отходил через Литву и Белоруссию (в направлении Минск, Борисов, Смоленск, Ельня, Медынь, Тихонова Пустынь, Калуга). После выхода из окружения и расформирования дивизии в конце июля 1941 года Пачков был назначен помощником командира по снабжению 1021-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии МВО, формировавшейся в городе Иваново.

В августе дивизия была переброшена на Центральный фронт в 13-ю армию и участвовала в Смоленском сражении (с 15 августа — в составе Брянского фронта). В последних числах августа 1941 года ее части были окружены в районе Трубчевск, Погар, однако сумели переправиться на восточный берег реки Десна. В сложных условиях майор Пачков собрал до 350 бойцов и направился на станцию Знов, где соединился с основными силами дивизии. После выхода из окружения с 10 сентября вступил в командование этим 1021-м стрелковым полком. С 8 октября 1941 года, в ходе Орловско-Брянской оборонительной операции, дивизия в составе 13-й армии вела бои в окружении. Только 19 октября она, переправившись на восточный берег реки Свапа, смогла выйти к своим войскам. В дальнейшем до 18 ноября ее части вели тяжелые бои, отходя в направлении на Елец. В декабре 1941 года полк под его командованием в составе дивизии участвовал в Елецкой наступательной операции. В январе — мае 1942 года дивизия занимала оборону в районе станции Туровка, затем участвовала в Воронежско-ворошиловградской оборонительной операции. В кровопролитных боях она остановила противника в районе станции Коротыш, где держала оборону вплоть до ноября. Приказом по войскам Брянского фронта от 29 августа 1942 года за боевые отличия подполковник Пачков был награжден орденом Красной Звезды.

С 9 ноября 1942 года по июнь 1943 года проходил обучение в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем был назначен заместителем командира 250-й стрелковой дивизии Брянского фронта. С 14 июля переведен на ту же должность в 380-ю стрелковую дивизию. В составе 3-й армии Брянского фронта ее части отличились в Курской битве, Орловской наступательной операции. Приказом Верховного главнокомандующего от 5 августа 1943 года ей было присвоено наименование «Орловская». С 8 сентября 1943 года она была подчинена 50-й армии и участвовала с ней в Брянской наступательной операции (наступала от г. Киров на Клетную, Хотимск). 13 октября ее части вышли к реку Проня и захватили плацдарм на противоположном берегу. До 11 ноября дивизия вела оборонительные и наступательные бои на плацдарме в районе нас. пункта Кузьминичи, затем была отведена на восточный берег реки Проня во второй эшелон. К 30 ноября она была выведена в район Лопатичи, где находилась в обороне до лета 1944 года. С 26 июня 1944 года дивизия принимала участие в Белорусской, Могилёвской и Минской наступательных операциях. За образцовое выполнение заданий командования в боях при форсировании рек Проня и Днепр, прорыве укрепленной обороны немцев, а также за овладение городами Шклов, Могилёв и Быхов она награждена орденом Красного Знамени (10.7.1944), этим же орденом был награжден и полковник Пачков. С 12 июля дивизия вошла в 49-ю армию 2-го Белорусского фронта и в ее составе участвовала в Белостокской и Осовецкой наступательных операциях. 24 августа ее части вышли к реке Нарев, где и перешли к обороне. За овладение крепостью и городом Осовец дивизия была награждена орденом Суворова 2-й ст. (1.9.1944). В ходе дальнейшего наступления на остроленском направлении она 13 сентября приняла участие в освобождении города Ломжа и заняла оборону по западному берегу реки Нарев.

С 30 октября 1944 года полковник Пачков был допущен к командованию 42-й стрелковой Смоленской ордена Кутузова дивизией, входившей в состав 49-й армии 2-го Белорусского фронта. С января 1945 года ее части принимали участие в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской наступательных операциях. За овладение городом и крепостью Данциг (Гданьск) дивизия была награждена орденом Суворова 2-й ст. (17.3.1945). 24 марта ее части вышли на южную окраину города Олива. За умелое командование частями дивизии в этих операциях полковник Пачков награжден орденами Красного Знамени и Суворова 2-й степени. С 16 апреля по 12 мая 1945 года находился в госпитале по болезни, затем вернулся в дивизию на прежнюю должность.

За время войны комдив Пачков был три раза персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенная карьера 
После войны в июле 1945 года дивизия была расформирована, а полковник Пачков зачислен в распоряжение Военного совета ГСОВГ, затем ГУК НКО. С января 1946 года командовал 108-й стрелковой Бобруйской ордена Ленина Краснознаменной дивизией в СГВ. С 30 сентября 1946 года зачислен в распоряжение Военного совета ГСОВГ для использования в СВАГ. С октября исполнял должность заместителя начальника отдела комендантской службы по строевой части, затем начальника штаба Управления Советской военной администрации в Германии провинции Саксония. С 23 августа 1947 г. был зам. начальника штаба Управления Советской военной администрации земли Саксония — Ангальт.

В августе 1948 года уволен в отставку по болезни.

Награды 
 орден Ленина (10.11.1945)
 три ордена Красного Знамени (25.07.1944, 03.11.1944, 16.02.1945)
 орден Суворова II степени (29.05.1945)
 орден Отечественной войны II степени (04.11.1943)
 два орден Красной Звезды (29.08.1942, 20.08.1943)
медали в том числе:
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен Н. С. Пачков.
 За прорыв на двух плацдармах на западном берегу реки Нарев, севернее Варшавы, глубоко эшелонированной обороны противника, и овладение сильными опорными пунктами обороны немцев городами Макув, Пултуск, Цеханув, Нове-Място, Насельск. 17 января 1945 года. № 224.
 За овладение городом Черск — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев в северо-западной части Польши. 21 февраля 1945 года. № 283.
 За овладение городом и крепостью Гданьск (Данциг) — важнейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. 30 марта 1945 года. № 319.

Российская империя
 Георгиевский крест 4-й степени

 Других государств
 Рыцарский крест ордена «Виртути Милитари» (ПНР)
 Медаль «За Одер, Нейсе, Балтику» (ПНР)

Память

Примечания

Ссылки 
 Память народа 1941—1945 — Министерство обороны РФ
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Краткие биографии руководящего состава СВАГ

Литература 
 Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. — М.: Кучково поле, 2015. — Т. 4. — С. 1133—1136 — 330 экз. — ISBN 978-5-9950-0602-2

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Выпускники курсов «Выстрел»
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Могилёва
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены ВКП(б)